Seel – Pokémon della prima generazione
10039 Keet Seel – asteroide

Persone 

 Charles Seel – attore statunitense
Eddy Seel – pilota motociclistico belga
Pierre Seel – scrittore francese
Wolfgang Seel – calciatore tedesco